Traiguen kan syfta på följande platser:

Chile 

 Traiguén, ort, Región de la Araucanía, Provincia de Malleco, 
 Traiguen (kommun i Chile), Región de la Araucanía, Provincia de Malleco, 

Robotskapade Chileförgreningar